Majorette – Nello sport, atleta che pratica il twirling per scopi di spettacolo.
 Majorette – Nel modellismo, marchio di una casa francese produttrice di automodelli.